Маркграф:

 Маркграф — в раннем средневековье в Западной Европе должностное лицо в подчинении короля, наделённое широкими полномочиями в марке.
 Маркграф, Георг (1610—1644) — немецкий географ и ботаник.
 Маркграф, Пауль (1910—1993) — начальник управления полиции Берлина в 1945—1949 годах.
 Маркграф, Фридрих (1897—1987) — немецкий ботаник и геоботаник.